Taveta (Kenia), een plaats in Kenia
 Taveta (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen